Гленн Андерсон (; 2 жовтня 1960, м. Ванкувер, Канада) — канадський хокеїст, правий нападник. Член Зали слави хокею (2008).

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Нью-Вестмінстер Брюїнс» (ЗХЛ), Денверський університет (NCAA), «Сієтл Брейкерс» (ЗХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лукко» (Раума), «Аугсбург Пантерс», «Сент-Луїс Блюз», ХК «Больцано», ХК «Ла-Шо-де-Фон».

В чемпіонатах НХЛ — 1129 матчів (498+601), у турнірах Кубка Стенлі — 225 матчів (93+121). В чемпіонатах Фінляндії — 4 матчі (1+1). У чемпіонатах Німеччини — 5 матчів (6+2). У чемпіонатах Швейцарії — 23 матчі (14+15). У чемпіонатах Італії — 2 матчі (0+1).

У складі національної збірної Канади учасник зимових Олімпійських ігор 1980 (6 матчів, 2+2), учасник чемпіонатів світу 1989 і 1992 (12 матчів, 4+3), учасник Кубка Канади 1984 і 1987 (15 матчів, 3+5).

Досягнення
 Володар Кубка Канади (1984, 1987)
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лукко»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Больцано»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Члени зали слави хокею
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами